Арпе:
 Арпе (верхний приток Венне) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 276162.
 Арпе (нижний приток Венне) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 2761696.